Нин (Ning) — китайская фамилия (клан). Традиционное написание — 寧. Значение — "спокойный".

Нин (宁) — уезд в провинции Ганьсу (округ Цинйан), пункт на трассе Годао 211.

Известные Нин 宁
 Нин Мэнхуа (род. 1973) — китайская гребчиха-байдарочница.
 Нин Цзин (род. 1972) — китайская актриса.
 Нин Хао (род. 1977) — китайский кинорежиссёр.
 Нин Ичжоу (род. 2002) — китайская певица, участница южнокорейской группы aespa

Другое 
 Через 宁 в китайском языке пишется "Ленин" - 列宁.
 Нинбо 宁波, город в провинции Чжэцзян.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии